Ранчо Мартинез има више значења:

 Ранчо Мартинез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мартинез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мартинез, Колонија Каљес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мартинез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Мартинез (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мартинез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мартинез (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Мартинез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику